ŠKUC se lahko nanaša na:

 Galerija ŠKUC, galerija v Ljubljani.
 Društvo ŠKUC, ljubljansko društvo, delujoče na področju kulture.